Шэн Шица́й (, 1895—1970) — генерал-губернатор Синьцзяна в 1933—1944 годах, его называли «князь Синьцзяна».

Биография 
Шэн Шицай родился в 1895 году в Кайюани (провинция Ляонин). В молодости присоединился к Фэнтяньской клике. Го Сунлин отправил его учиться в Японию, где он обучался в Университете Мэйдзи и Рикугун дайгакко. В 1927 году, завершив обучение, он вернулся в Китай и стал служить при штабе НРА.

В 1930 году Шэн Шицай был послан в Синьцзян для работы вместе с губернатором Цзинь Шужэнем. В это время Цзинь Шужэнь ликвидировал сепаратистское государственное образование в Хами. Местные жители в 1931 году восстали, и призвали на помощь Ма Чжунъина из провинции Ганьсу. Шэн Шицай, используя осевших в Синьцзяне белогвардейцев, сумел отразить войска Ма и подавить восстание.

В 1933 году белогвардейцы, служившие у Цзинь Шужэня, взбунтовались против него. Цзинь Шужэнь был вынужден бежать на территорию СССР, и губернатором Синьцзяна стал Шэн Шицай. С помощью СССР Шэн Шицай укрепил свою власть в провинции, заключив в ответ на это с Советским Союзом ряд выгодных для СССР соглашений.

В 1942 году, под впечатлением поражений СССР в войне с нацистской Германией, Шэн Шицай стал проводить антисоветскую политику, удалил советских советников и развязал репрессии против коммунистов — в частности, казнив Мао Цзэминя (брата Мао Цзэдуна). Однако Шэн Шицай ошибся в расчётах, и недооценил степень недоверия Чан Кайши к нему. В августе 1944 года он был смещён с поста губернатора, получив взамен пост министра сельского и лесного хозяйства.

Шэн Шицай отправился из Синьцзяна в Чунцин 11 сентября 1944 года. С ним шло 50 грузовиков, вывозивших его имущество, «заработанное» во время службы в Синьцзяне (в том числе 1,5 тонны золота и 15 тонн серебра).

После поражения Гоминьдана в гражданской войне, Шэн Шицай вместе с другими членами правительства в 1949 году эвакуировался на Тайвань, где он и жил до своей смерти. В 1958 году написал свои мемуары «Красный провал в Синьцзяне».

Умер 13 июля 1970 года от инсульта в возрасте 74 лет.

Примечания

Литература 
 

Политики XX века
Эра милитаристов в Китае
Китайские губернаторы